

Patronymes
 François Lhermitte (1921-1998), neurologue français ;
 Jean Lhermitte (1877-1959), neurologue français ;
 Jean-Marthe-Adrien Lhermitte (1766-1826), marin français ;
 Léon Lhermitte (1844-1925), peintre français ;
 d’où la rue Léon-Lhermitte du  de Paris ;
 Nathalie Lhermitte (1965), chanteuse française (qui s'écrit aussi Lermitte, sans "h") ;
 Roger Lhermitte (1920-2016), météorologue et ingénieur français, naturalisé américain, pionnier du développement du radar météorologique à effet Doppler ;
 Sylvain Lhermitte (1953), metteur en scène français ;
 Thierry Lhermitte (1952), acteur français.

Médecine
 Signe de Lhermitte, sensation de décharge électrique parcourant le dos et les jambes lors de la flexion de la colonne cervicale.

Voir aussi 
 
 
Patronyme français
Homonymie de patronyme